On trouve les formes  Ali Reza Pahlavi, Ali-Reza Pahlavi et Alireza Pahlavi.

 Ali-Reza Pahlavi (1922-1954), fils de Reza Shah et frère de Mohammad Reza Shah, empereurs d’Iran.
 Ali-Reza Pahlavi (1966-2011), fils de Mohammad Reza Shah, empereur d’Iran, et frère de Reza Pahlavi (1960- ), prince impérial d’Iran. Il fut héritier présomptif du « trône du Paon » de 1980 à 2011.